Reckewitz ist der Familienname folgender Personen 

 Marcus Reckewitz (* 1958), deutscher Autor und Verlagslektor
 Wilfried Reckewitz (1925–1991), deutscher Maler, Graphiker und Glaskünstler